Barbera puede hacer referencia a:

 Barbera (uva), variedad de uva italiana
 Barbera, pieza del yelmo
 Navaja de afeitar
 Peluquería